Viatcheslav Iourievitch Bezoukladnikov - en russe :  (Vâčeslav Ûr’evič Bezukladnikov) et en anglais :  - (né le  à Sverdlovsk en URSS - mort le ) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie 

En 1985, il commence sa carrière à l'Avtomobilist Sverdlovsk. L'équipe remporte la Vyschaïa Liga 1986, le second échelon russe. Il rejoint le Lada Togliatti avec qui il remporte le championnat de Russie 1994, 1996, la Coupe MHL 1994 et la Coupe d'Europe 1996-1997. Il est hospitalisé le  lors du camp d'entraînement et décède quelques jours plus tard d'une cirrhose.

Carrière internationale 
Il a représenté l'équipe de Russie au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques de 1994.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1985-1986|| Avtomobilist Sverdlovsk || Vyschaïa Liga || 20|| 4|| 5|| 9|| 4|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Avtomobilist Sverdlovsk || URSS|| 16|| 2|| 0|| 2|| 4|| || || || || 
|- 
| 1986-1987|| SKA Sverdlovsk || Vyschaïa Liga|| 14|| 2|| 0|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| SKA Sverdlovsk || Vyschaïa Liga|| 63|| 11|| 14|| 25|| 22|| || || || || 
|- 
| 1991-1992|| Lada Togliatti|| Superliga|| 30|| 10|| 5|| 15|| 2|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Lada Togliatti|| Superliga|| 39|| 10|| 12|| 22|| 8|| || || || || 
|- 
| 1993-1994|| Lada Togliatti|| Superliga|| 45|| 15|| 17|| 32|| 39|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Lada Togliatti|| Superliga|| 52|| 14|| 19|| 33|| 26|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 1995-1996|| Lada Togliatti|| Superliga|| 52|| 17|| 19|| 36|| 20|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Lada Togliatti|| Superliga|| 42|| 9|| 22|| 31|| 20|| || || || || 
|- 
| 1997-1998|| Lada Togliatti|| Superliga|| 46|| 20|| 30|| 50|| 30|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Lada Togliatti|| Superliga|| 42|| 18|| 11|| 29|| 22|| 7|| 0|| 6|| 6|| 4
|- 
| 1999-2000|| Lada Togliatti|| Superliga|| 36|| 10|| 7|| 17|| 39|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Lada Togliatti|| Superliga|| 42|| 3|| 8|| 11|| 22|| || || || ||

Références 

Naissance à Sverdlovsk
Naissance en septembre 1968
Décès en juillet 2001
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur du Dinamo-Energuia Iekaterinbourg
Joueur du Lada Togliatti
Décès à 32 ans
Attaquant de hockey sur glace